Ederlezi en romani, Đurđevdan ou Djurdjevdan en serbo-croate, peut désigner :

 Ederlezi, le nom romani de la fête de la Saint-Georges (Đurđevdan) dans les Balkans et de la fête Hıdırellez en Turquie (6 mai) ;
 Ederlezi, chanson traditionnelle tzigane reprise par Goran Bregović, en référence à cette fête.

Rom

hr:Đurđevdan
sr:Ђурђев дан